Известно несколько фильмов с таким названием:

 Короткие истории (фильм, 1963) — СССР, реж. Михаил Григорьев («Несколько улыбок по разным поводам»)
 Короткие истории (мультфильм) (1970) — СССР, реж. Д. Черкасский
 Короткие истории (фильм, 1993) — США, реж. Роберт Олтмен («Short Cuts»)
 Короткие истории (фильм, 2002) — Аргентина, Испания, реж. Карлос Сорин (Historias mínimas)